Орло́ва — женская форма русской фамилии , а также топоним.

 Носительницы фамилии

А 
 Орлова, Александра Андреевна (род. 1997) — российская фристайлистка.
 Орлова, Алина (род. 1988) — певица из Литвы.

В 
 Орлова, Валентина Евгеньевна (род. 1993) — российская футболистка.
 Орлова, Варвара Георгиевна (1907—1991) — советский лингвист.
 Орлова, Василина Александровна (род. 1979) — российский поэт, прозаик, антрополог, публицист.

Г

Е 
 Орлова, Евгения Юлиановна (1914—1999) — советский химик, профессор, лауреат Государственной премии СССР.
 Орлова, Евдокия Николаевна (1761—1786) — супруга графа Алексея Григорьевича Орлова.
 
 
 Орлова, Елизавета Порфирьевна (1899—1976) — этнограф-ительменовед.

И 

 Орлова, Ида Генриховна (настоящая фамилия — Зиглер фон Эберсвальд; 1889—1945) — российская и австрийская актриса театра и немого кино.

Л 
 Орлова, Лидия Александровна — депутат Верховного Совета СССР 8-го созыва.
 Орлова, Лидия Витальевна (род. 1936) — советский и российский журналист, писательница, историк моды.
 
 Орлова, Людмила Георгиевна (до 2004 года Губайдуллина; род. 1956) — советский и российский тренер высшей категории по академической гребле.

М 
 Орлова, Маргарита Дмитриевна (род. 1998) — российская гандболистка, мастер спорта России.
 
 
 Орлова, Милена Вячеславовна (род. 1967) — российский искусствовед и художественный критик.

Н 
 
 
 Орлова, Нина Васильевна (1923—2016) — советский (российский) педиатр, доктор медицинских наук, Заслуженный деятель науки РФ.

О

П 
 Орлова, Прасковья Ивановна (1815—1900) — русская актриса.
 Орлова, Пелагея Ивановна (1925—2009) — Герой Социалистического Труда, звеньевая виноградного совхоза.

Р 
 Орлова, Раиса Давыдовна (1918—1989) — критик, литературовед.

С 
 
 Панина, Софья Владимировна (в замужестве Панина; 1775—1844) — фрейлина Русского Императорского двора и благотворительница Российской империи.

Т 
 Орлова, Татьяна Александровна (род. 1956) — советская и российская актриса театра и кино.

Х 
 Орлова, Хана (1888—1968) — французский скульптор и график.

Составные фамилии 
 Орлова-Чесменская, Анна Алексеевна (1785—1848) — камер-фрейлина, сподвижника императрицы Екатерины II, единственная дочь Алексея Орлова и наследница его многомиллионного состояния.

Псевдоним 
 Майя Орлова (псевдоним Светланы Игоревны Бестужевой-Лады; род. 1950) — российский учёный, социолог, журналист, писатель. Топонимы 
 Орлова — река в России на территории Ямало-Ненецкого автономного округа, Красноярского края.
 Орлова — река в России на территории Чукотского автономного округа.
 Орлова — деревня в Киренском районе Иркутской области России.
 Орлова — деревня в Богдановичском районе Свердловской области России.
 О́рлова — город в Чехии.

 См. также 
 
 Орлова Балка
 Орлова роща
 Lyubov Orlova